Josep Puig peut faire référence à :
 Josep Puig i Cadafalch (1867-1956), architecte catalan.
 Josep Puig Puig (1921-1997), footballeur espagnol.